Dipol steht für
 eine bestimmte physikalische Anordnung von Ladungen, siehe Dipol (Physik)
 einen Hertzschen Dipol, siehe Hertzscher Dipol
 Dipolantenne
 Dipol (Lautsprecher)
 Dipole Repeller in der Astro-Physik